Die Lao Premier League (laotisch: ) ist die höchste Spielklasse im Männerfußball der Fédération Lao de Football, dem nationalen Fußballverband von Laos.

Geschichte 
Die oberste Fußballliga Laos wird seit 1990 ausgetragen. Die Meisterschaften 1993 und 1995 wurden ohne die in diesen Spielzeiten ausgeschlossenen Vereine aus Vientiane ausgetragen, die in diesen Jahren eine eigene Meisterschaft austrugen. 1997 fanden zwei Meisterschaften statt. Seit 2002 wird die Liga eingleisig im Rundenturnier ausgespielt. Auf Grund der Vorbereitung zu den Südostasienspiele 2009, für die Spieler von jedem Verein für die teilnehmende U-23-Nationalmannschaft Laos nominiert wurden, fand ein Spielbetrieb in dieser Saison nicht statt.  Auf Grund eines Wettskandals zogen sich nach der Spielzeit 2016 neun Mannschaften aus der Liga zurück. Seitdem wird die Premier League mit acht Teilnehmern ausgespielt.

Die Austragung der Liga folgt dem Jahreszyklus, die Spielzeit 2017 begann im April und endete im Juli. Die Spielzeit 2018 wurde am 24. Februar 2018 begonnen. Die teilnehmenden Teams treten im Rundenturnier mit Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Der am Ende der Saison bestplatzierte Verein ist laotischer Fußballmeister und qualifiziert sich seit 2014 für die Mekong Club Championship und seit 2015 für den AFC Cup. 2015 und 2016 standen dem laotischen Fußballverband zwei Startplätze im AFC Cup zur Verfügung, da jedoch nur der Lao Toyota FC von der Asian Football Confederation lizenziert war, entfiel der zweite Startplatz. Auf Grund von Spielmanipulationen 2015 und 2016 wurde der Lao Toyota FC vom AFC Cup 2018 ausgeschlossen.

Meisterhistorie

Rangliste

Saison 2022 
An der Saison 2022 nahmen die folgenden sieben Mannschaften teil:

AFC-Vierjahreswertung 
Platzierung in der AFC-Vierjahreswertung (in Klammern die Vorjahresplatzierung).
 32.  (35.)  Kambodscha (Liga) – Koeffizient: 5.520
 33.  (33.)  Bangladesch (Liga) – Koeffizient: 5.224
 34.  (32.)  Laos (Liga) – Koeffizient: 4.296
 35.  (36.)  Republik China (Taiwan) (Liga) – Koeffizient: 3.618
 36.  (40.)  Macau (Liga) – Koeffizient: 3.604
Stand: 2018

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Übersicht auf rsssf.com
 Liga auf fifa.com
 Spielzeit 2018 auf soccerway.com

Einzelnachweise